Кайл Э́ндрю Уо́кер (; родился 28 мая 1990 года, Шеффилд, Англия) — английский футболист, защитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии.

Личная жизнь 
Уокер родился в Шеффилде в семье британки Трэйси Уокер и ямайца Майкла Уокера.

C 2010 года находится в отношениях с Энни Килнер. У пары трое сыновей — Роман (род. 17 ноября 2011), Риан (род. 22 января 2016) и Рейн (род. 23 августа 2017). В мае 2019 года Килнер и Уокер рассталась, но позже пара снова сошлась. В июне 2020 года пара обручилась.

В апреле 2020 года у Уокера и модели Лорин Гудман родился сын Кайро.

Карьера

Шеффилд Юнайтед 
В 7 лет Уокер попал в академию «Шеффилд Юнайтед». В 18 лет начал попадать в запас. В 2008 году был отправлен в аренду в «Нортгемптон Таун», в составе которого сыграл 9 матчей.

«Тоттенхэм Хотспур» 
В 2009 году Уокер покинул «Шеффилд» и перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» вместе с Кайлом Нотоном за общую сумму в 9 млн фунтов стерлингов. Затем Уокер был отдан обратно в аренду йоркширскому клубу до конца сезона 2009/10.

Сезон 2010/11 Уокер провёл в аренде в «Куинз Парк Рейнджерс», но в состав так и не попадал. В итоге сезон доиграл в аренде в клубе «Астон Вилла».

При отъезде с «Вилла Парк» Уокер заявил, что хочет остаться в клубе на постоянной основе, но главный тренер лондонцев, Гарри Реднапп, заявил, что не собирается отпускать игрока, а также рассчитывает на него в предстоящем сезоне. Впоследствии Уокер подписал контракт со  до 2016 года.

Уокер попал в стартовый состав «Тоттенхэма» на матч 2-го тура чемпионата Англии 2011/12 против «Манчестер Юнайтед», который завершился поражением лондонской команды со счётом 3:0.

2 октября 2011 года Уокер забил свой первый гол за «шпор»: это произошло в северолондонском дерби, Кайл принёс своей команде победу, сделав счёт 2:1.

3 мая 2012 года Уокер продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» до 2017 года.

«Манчестер Сити» 
14 июля 2017 года Уокер подписал контракт с «Манчестер Сити». Соглашение рассчитано на 5 лет. Защитник будет выступать под вторым номером. «Манчестер Сити» повторил рекорд «Пари Сен-Жермен», который в 2014 году за £ 50 млн приобрёл у «Челси» Давида Луиса. Тогда бразилец стал самым дорогим защитником в мире.

6 ноября 2019 года в матче группового этапа Лиги Чемпионов против «Аталанты» Уокер на 88-ой минуте вышел на замену вместо Рияда Мареза, встав в ворота вместо получившего красную карточку голкипера «горожан» Клаудио Браво. Кайл совершил одно из ключевых спасений в матче, отбив удар со штрафного, матч закончился со счётом 1:1.

19 июня 2019 года контракт был продлен на два года до лета 2024 года.

Карьера в сборной 
В феврале 2009 года Уокер был вызван в юношескую сборную Англии до 19 лет. Дебютировал 10 февраля, выйдя на замену во втором тайме против сборной Испании.
С 2011 года Уокер выступает за основную сборную Англии.

Достижения 
«Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (4): 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Англии: 2018/19
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (4): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2018, 2019

Сборная Англия
 Серебряный призёр Чемпионата Европы: 2020

Личные 
 Молодой игрок года по версии ПФА: 2011/12
 Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (3): 2011/12, 2016/17, 2017/18
 Вошел в символическую сборную Евро-2020.

Статистика выступлений

За клуб

За сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Манчестер Сити»
 Профиль футболиста на Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Манчестер Сити»